U/19 Divisionen 2016-17 var den 14. sæson af den danske U/19 Divisionen siden oprettelsen i 2004. Den styredes af DBU. Sæsonen indledtes den 13. august 2016 og blev afsluttet den 17. juni 2017.

Stilling

Referencer 

Fodboldsæson 2016-17
U/19 Divisionen